

Patronyme 

 Louis François de Boufflers (1644-1711), militaire français, maréchal de France, 1er duc de Boufflers ;
 Joseph Marie de Boufflers (1706-1747), militaire français, deuxième duc de Boufflers, fils du précédent ;
 Amélie de Boufflers (1746-1794), duchesse de Biron, petite fille du précédent ;
 Marie Françoise Catherine de Boufflers, née Beauvau (1711-1787), maîtresse en titre du roi Stanislas Leszczyński et du poète Jean-François de Saint-Lambert ;
 Marie-Charlotte de Boufflers, née Campet de Saujon (1724-1800), femme d'esprit française ;
 Stanislas de Boufflers (1738-1815), gouverneur du Sénégal, poète lorrain puis français, Académicien français ;

 Famille de Boufflers.

Toponyme 

 Boufflers, commune française du département de la Somme.
 Beauregard - Boufflers - Buthegnémont, quartier ouest de Nancy.

Autres 
 Régiments de Boufflers